Алекса́ндр Евге́ньевич Аки́мов (11 января 1972, Владимир) — советский и российский футболист, защитник; директор владимирского «Торпедо» с 2018 года.

Карьера 
Воспитанник СДЮШОР по футболу города Владимир. Выступал за команды «Старт»/«Волга» (Ульяновск), «Лада-Симбирск» (Димитровград), «Балтика» (Калининград), «Торпедо» (Владимир). Всего в первенствах СССР и России провёл 489 игр, из которых 157 — в первом дивизионе и 332 — во втором дивизионе.

Завершил карьеру в родном «Торпедо». В 2005 году вместе с партнерами вышел в 1/16 финала Кубка страны. На этой стадии он провёл два матча против ЦСКА.

Вскоре вошёл в тренерский штаб «Торпедо», в котором помогал Евгению Дурневу. С 2011 по 2018 год входил в тренерский штаб команды (2011—2015, 2016—2018 — главный тренер). На сезон 2021/22 внесён в заявку как главный тренер владимирского «Торпедо» из-за отсутствия необходимой лицензии и возможности поступить на обучение у Сергея Дубровина.

Член Совета Ассоциации «ПФЛ».

Примечания

Ссылки 
 Профиль на медиасайте владимирского «Торпедо»

Футболисты СССР
Футболисты России
Футбольные тренеры России
Игроки ФК «Волга» Ульяновск
Игроки ФК «Академия»
Игроки ФК «Балтика»
Игроки ФК «Торпедо» Владимир
Тренеры ФК «Торпедо» Владимир